John Westbrook est le nom de :
 John Westbrook (1789 – 1852), un homme politique de Pennsylvanie qui a représenté cet État à la Chambre des représentants des États-Unis ;
 John Westbrook (1880 – 1934), un homme politique de l’Ontario, qui a représenté Brant-Nord à l’Assemblée législative de cette province canadienne ;
 John Westbrook (1922 – 1989), un acteur britannique.